Herrenhausen peut désigner :
 Herrenhausen, un quartier de Hanovre en Allemagne ;
 Palais de Herrenhausen, palais dans le quartier précédent ;
 Jardins royaux de Herrenhausen, jardins du palais précédent.